Patrick Platins (Immenstadt, 1983. április 19. –) német labdarúgó, az SV Darmstadt 98 kapusa.

További információk 
Patrick Platins adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1983-ban született személyek
Bajorok
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az FC Augsburg labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
Az SV Darmstadt 98 labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek